Пётр Петрович Соколов:
 Соколов, Пётр Петрович (1891—1971) — российский футболист, деятель белого движения в эмиграции, военный разведчик.
 Соколов, Пётр Петрович (1821—1899) — русский живописец и график, акварелист.